La competició de rifle militar, 600 metres per equips va ser una de les vint-i-una proves del programa de Tir dels Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Es disputà entre el 29 de juliol i el 2 d'agost de 1920 i hi van prendre part 70 tiradors procedents de 14 nacions diferents.

Medallistes

Resultats 
La suma de la puntuació dels cinc tiradors determinava la de l'equip. La màxima puntuació possible era 300 punts. Foren necessaris dos desempats per determinar la medalla d'or.

Referències

Enllaços externs 
 
 
  Tir - Anvers 1920 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1920